Die 1. Amateurliga Hessen 1953/54 war die vierte Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der 2. Oberliga. Meister wurde Borussia Fulda, der sich aber in der Aufstiegsrunde zur II. Division nicht durchsetzen konnte und somit der Liga auch für die folgende Saison erhalten blieb. Absteigen mussten SpVgg Olympia Kassel, SG Arheilgen und SC Opel Rüsselsheim.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1953/54 bei asc-neuenheim.de

1954
Fußballsaison 1953/54
1954